Секстина (секстет) — строфа із шести рядків подовженого (п'ятистопного чи шестистопного) ямба
 Секстина (тверда форма) — тверда строфічна форма із шести строф та шести одинадцятискладників у кожній.

Примітки